Пьетро ди Кампофрегозо: